Panoz Auto Development — американский производитель высокотехнологичных автомобилей, основанный в 1989 году Дэном Пэнозом (), сыном фармацевта и автоспортивного магната Дона Пэноза (). Компания расположена в Хоштоне (штат Джорджия). Выпущенные Panoz включают в себя такие автомобили как Panoz Roadster, AIV Roadster и Panoz Esperante.

Дорожные автомобили 
 Panoz (AIV) Roadster
 Panoz Esperante
 Panoz Esperante GT
 Panoz Esperante GTLM
 Panoz Esperante JRD (доработанная версия от JRD)
 Panoz Esperante GTR-1 (дорожная версия)
 Panoz Abruzzi (in development)

Гоночные автомобили 
 Panoz Esperante GTR-1
 Panoz LMP-1 Roadster-S
 Panoz LMP07
 Panoz LMP01 Evo
 Panoz Esperante GTS
 Panoz Esperante GT-LM (гоночная версия)

Автомобилестроительные компании США